Esko steht für:

 Esko (Minnesota), Ort im Carlton County
 Esko Prag, S-Bahn in der Region Mittelböhmen, Tschechien
 Esko v Moravskoslezském kraji, S-Bahn in der Region Mähren-Schlesien

Siehe auch:
 Escaut
 ESCO